Арденны — департамент на северо-востоке Франции. Департамент включает 4 округа, 37 кантонов и 463 коммун. В списке представлены коммуны департамента в алфавитном порядке.

Арденны